Deep Mind peut désigner :
 Google DeepMind, une entreprise britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle ;
 Hatsukoi Cider / Deep Mind, un single du groupe de J-pop.Buono!